Karel Doorman ist der Name folgender Personen:

* Karel Doorman (1889–1942), niederländischer Konteradmiral

Karel Doorman steht für vier Schiffe der Niederländischen Kriegsmarine:

 Hr.Ms. Karel Doorman (QH-1), Geleitflugzeugträger der Nairana-Klasse, 1945 bis 1948
 Hr.Ms. Karel Doorman (R81), ein Flugzeugträger, 1948 bis 1968
 Hr.Ms. Karel Doorman (F827), eine Lenkwaffenfregatte, 1991 bis 2006, Typschiff der: 
 Karel-Doorman-Klasse, eine Klasse von Fregatten, seit 1991 in Dienst
 Zr.Ms. Karel Doorman (A 833) , ein Mehrzweckversorger, seit 2014 in Dienst